Calm Air International Ltd., действующая как Calm Air, — региональная авиакомпания Канады со штаб-квартирой в городе Томпсон (Манитоба), выполняющая регулярные, чартерные и грузовые рейсы по населённым пунктам северной части провинции Манитоба и в административный регион Киваллик провинции Нунавут.

Главными транзитными узлами (хабами) авиакомпании являются Аэропорт Томпсон и Международный аэропорт Виннипег имени Джеймса Армстронга Ричардсона.



История 
Авиакомпания Calm Air была основана в 1962 году бизнесменом Арнольдом Морбергом и его супругой для осуществления чартерных перевозок в северной части провинции Саскачеван. В 1976 году перевозчику перешли права компании Transair на выполнение регулярных перевозок в провинции Нунавут, а в 1981 году — аналогичные права на рейсы обанкротившейся авиакомпании Lamb Air.

В 1987 году магистральная авиакомпания Канады Canadian Airlines приобрела 45 % собственности Calm Air, однако впоследствии компания выкупила данную долю после признания Canadian Airlines банкротом и поглощении её флагманским перевозчиком страны Air Canada.

Флот 
По состоянию на декабрь 2009 года воздушный флот авиакомпании Calm Air составляли следующие самолёты:
 2 Cessna 208
 2 ATR 42-300
 2 ATR 42-320
 1 ATR 72-300
 2 Hawker Siddeley HS 748 2A
 6 Saab 340B

Маршрутная сеть авиакомпании 

Авиакомпания Calm Air выполняет регулярные рейсы по следующим маршрутам:
 Манитоба
 Черчилл — Аэропорт Черчилл
 Флин-Флон — Аэропорт Флин-Флон
 Гиллам — Аэропорт Гиллам
 Шаматтава — Аэропорт Шаматтава
 Саут-Индиан-Лейк — Аэропорт Саут-Индиан-Лейк
 Те-Пас — Аэропорт Те-Пас
 Томпсон (Аэропорт Томпсон
 Виннипег — Международный аэропорт Виннипег имени Джеймса Армстронга Ричардсона

 Нунавут
 Арвиат — Аэропорт Арвиат
 Бейкер-Лейк — Аэропорт Бейкер-Лейк
 Честерфилд-Лейк — Аэропорт Честерфилд-Лейк
 Корал-Харбор — Аэропорт Корал-Харбор
 Ранкин-Инлет — Аэропорт Ранкин-Инлет
 Репалс-Бей — Аэропорт Репалс-Бей
 Уэйл-Ков — Аэропорт Уэйл-Ков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Calm Air

Авиакомпании Канады